Ни́меньга:

Населённые пункты и станции 
 Нименьга — деревня, Онежский район Архангельской области.
 Нименьга — посёлок, Онежский район Архангельской области.
 Нименьга — железнодорожная станция, Онежский район Архангельской области.

Гидронимы 
 Нименьга — река в Архангельской области, впадает в Белое море.
 Нименьга — река в Архангельской области, приток реки Моша.
 Нименьга — река в Архангельской области, приток реки Волошка.
 Нименьга — залив на Поморском берегу Белого моря.

См. также 
 Нименьгское (Нименское) — озеро в Няндомском районе Архангельской области.
 Муниципальное образование «Нименьгское» — в Онежском районе Архангельской области.
 Усть-Нименьга — нежилая деревня в Няндомском районе Архангельской области.